Home Credit — чешская финансовая группа.
 ХКФ банк — российский коммерческий банк.
 Хоум Кредит Страхование — страховая компания.
 Home Credit Bank Kazakhstan — казахстанский банк второго уровня.